Municipio de Hardin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hardin (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Hardin (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Hardin (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Hardin (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Hardin (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Hardin (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Hardin (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Hardin (condado de Clinton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clinton.